IJ – rzeka w Holandii przepływająca przez Amsterdam,
 Ĳ – ligatura liter w alfabecie niderlandzkim.